Shëngjin, albániai tengerparti város Lezha megyében
Shëngjin, albániai falu Tirana megyében
Shëngjin, albániai falu Elbasan megyében